Illingen ist der Name folgender

Orte in Deutschland:
 Illingen (Saar), Gemeinde im Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Illingen (Württemberg), Gemeinde im Enzkreis, Baden-Württemberg
 Illingen (Elchesheim-Illingen), Ortsteil  der Gemeinde Elchesheim-Illingen, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Illingen (Welver), Ortsteil der Gemeinde Welver, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen

Orte in der Schweiz:
 Illingen, Ortsteil der Gemeinde Embrach, Kanton Zürich
 Illingen, französisch Illens, Weiler der Gemeinde Rossens, Kanton Freiburg

Orte in Estland:
 Illingen, deutscher Name von Landgemeinde und Ort Misso, Kreis Võru

Orte in Frankreich:
 Illingen, deutscher Name von Illange, Gemeinde im Kanton Yutz, Département Moselle, Region Lothringen

Bahnstationen: